La Copa de Bielorrusia (en bielorruso: Кубак Беларусі) es un torneo futbolístico por eliminación directa y copa nacional que se disputa anualmente entre clubes de ese país. Se disputa desde 1992 y es organizada por la Federación de Fútbol de Bielorrusia. El campeón disputa la Supercopa de Bielorrusia contra el campeón de la Liga Premier de Bielorrusia. 

El equipo campeón accede a la segunda ronda de clasificación de la Liga Europea de la UEFA.

Palmarés

Era soviética 

1936 Dinamo Minsk
1939 IFK Minsk
1940 Dinamo Minsk
1945 ODO Minsk
1946 ODO Minsk
1947 Torpedo Minsk
1948 Sbornoya Borisova
1949 Okruzhnoy Dom Ofitserov (Bobruysk)
1950 ODO Minsk
1951 ODO Minsk
1952 Spartak Minsk
1953 Spartak Minsk
1954 Torpedo Vitebsk
1955 Burevestnik Minsk
1956 Minsk Rayona
1957 Sputnik Minsk

1958 MTZ Minsk
1959 Plant Voroshilova Minsk
1960 Sputnik Minsk
1961 Sputnik Minsk
1962 Torpedo Minsk
1963 Sputnik Minsk
1964 Gvardeyets Minsk
1965 Neftyanik Novopolotsk
1966 Sputnik Minsk
1967 Sputnik Minsk
1968 Torpedo Minsk
1969 Torpedo Zhodino
1970 Sputnik Minsk
1971 Torpedo Zhodino
1972 Torpedo Zhodino
1973 Orbita Minsk
1974 Stroitel Bobruysk

1975 Stroitel Bobruysk
1976 Bate Borisov
1977 Torpedo Zhodino
1978 Torpedo Zhodino
1979 Shinnik Bobruysk
1980 Burevestnik Minsk
1981 Torpedo Zhodino
1982 Torpedo Zhodino
1983 Torpedo Zhodino
1984 Orbita Minsk
1985 Shakhtyor Soligorsk
1986 Shakhtyor Soligorsk
1987 SKIF Minsk
1988 Shakhtyor Soligorsk
1989 Sputnik Minsk
1990 Metallurg Molodechno
1991 Metallurg Molodechno

República Independiente

Títulos por club 
 Títulos tras la independencia del país en 1992.

 † Equipo desaparecido.

Véase también 
 Liga Premier de Bielorrusia
 Supercopa de Bielorrusia
 Fútbol en Bielorrusia
 Anexo:Estadios de fútbol de Bielorrusia
 Selección de fútbol de Bielorrusia

Referencias 
 Ganadores de la Copa de Bielorrusia - RSSSF«Consultado el 28 de junio de 2010»

Campeonatos de fútbol entre clubes de Bielorrusia
Bielorrusia